Antoine Bernard Bouhier (1672-1746), parlementaire français.
 Charles Bouhier (1833-1914), avoué et maire d'Angers.
 Cinthia Bouhier (1979-), nageuse synchronisée française.
 Claude Bouhier de Lantenay (1681-1755), second évêque de Dijon.
 Éric Bouhier (1951-), médecin et nouvelliste français.
 Florence Bouhier (1961-2004), novéliste et romancière française.
 Jean Bouhier (1666-1743), premier évêque de Dijon.
 Jean Bouhier (1673-1746), président à mortier au Parlement de Bourgogne et écrivain.
 Jean Bouhier (1912-1999), poète français.
 Odile Bouhier, romancière et scénariste française.
 Robert Constant Bouhier de L'Écluse (1799-1870), homme politique français.

Homonymie de patronyme